Tour du Cameroun 2017 var den 14. udgave af det camerounske landevejscykelløb. Løbet foregik i perioden 11. til 19. marts 2017. Løbet var en del af UCI Africa Tour 2017 og var i kategorien 2.2. Den samlede vinder af løbet blev tyske Nikodemus Holler fra Bike Aid.

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

8. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 
 

Cykelløb i 2017
Cykelløb
Sport i Cameroun